Johan Cornelius Krieger kan syfta på:

* Johan Cornelius Krieger (1683–1755), dansk arkitekt
 Johan Cornelius Krieger (1725–1797), dansk sjöofficer
 Johan Cornelius Krieger (1756–1824), dansk sjöofficer
 Johan Cornelius Krieger (1818–1894), dansk officer
 Johan Cornelius Krieger (1917–1984), dansk officer

Se även 
 Johan Wilhelm Cornelius Krieger (1788–1857), dansk sjöofficer
 Johannes Krieger (1773–1818), dansk sjöofficer